Le sigle LMU peut signifier :
 Ludwig-Maximilians-Universität München, l'université Louis-et-Maximilien de Munich en Allemagne
 Loyola Marymount University , l'université Loyola Marymount aux États-Unis